Skatafjärden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skatafjärden, Raseborg, Nyland, 
 Skatafjärden, Ingå, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar